Коркунов — русская фамилия

Известные носители:

 Коркунов, Александр Павлович (1856—1913) — русский врач-терапевт.
 Коркунов, Андрей Николаевич (род. 1962) — российский предприниматель.
 Коркунов, Владимир Владимирович  (род. 1984) — российский поэт, литературный критик, редактор, журналист.
 Коркунов, Михаил Андреевич (1806—1858) — русский историк.
 Коркунов, Николай Михайлович (1853—1904) — русский учёный-юрист, философ права.

Другое:

 А. Коркунов — торговая марка шоколадной продукции.